Ла Куева Бланка има више значења:

 Ла Куева Бланка (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева Бланка (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Куева Бланка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику